Celestino Rosatelli (1885–1945), ingénieur italien, pionnier de l'aviation ;
 Damiano Rosatelli (né en 1995), escrimeur italien, spécialiste du fleuret.